Ејмс има више значења:
 Ејмс (Небраска)
 Ејмс (Ајова)
 Ејмс (Тексас)
 Ејмс (Њујорк)
 Ејмс (Оклахома)